Kennett (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten
 East Kennett, een civil parish in Engeland
 West Kennett, een plaats in Engeland
 Kennett (Cambridgeshire), een civil parish in Engeland